Американская трагедия ():
 «Американская трагедия» — роман американского писателя Теодора Драйзера, опубликованный в 1925 году.
 «Американская трагедия» — фильм режиссёра Джозефа фон Штернберга, снятый по одноимённому роману.
 «Американская трагедия» — многосерийный художественный телефильм 1981 года режиссёра Марионаса Гедриса, снятый по мотивам одноимённого романа.
 «Американская трагедия» — американский телефильм 2000 года режиссёра , основанный на деле Симпсона.
 American Tragedy — второй студийный альбом рэпкор-группы Hollywood Undead.
 American Tragedy Redux — первый ремиксовый альбом американской рэпкор-группы Hollywood Undead, состоящий из ремиксов на песни с их второго студийного альбома American Tragedy.

См. также 
 «Трагическая Америка» — публицистическая работа Теодора Драйзера.